Прираще́ние — см.:

 Аугмент (лингвистика)
 Приращение (математика)